Andrzej Ekiert − polski generał
 Franciszek Ekiert − polski geolog
 Jan Ekiert − polski malarz
 Jan Ekiert − polski pianista
 Janusz Ekiert − polski muzykolog
 Janusz Ekiert (1919−2013) − polski lekarz